Martinsville peut référer à :

en Australie:

 Martinsville (Nouvelle-Galles du Sud)

aux États-Unis :

 Martinsville (Illinois)
 Martinsville (Indiana)
 Martinsville (Missouri)
 Martinsville (New Jersey)
 Martinsville (Ohio)
 Martinsville (Virginie)
 et Martinsville Speedway
 Martinsville (Virginie Occidentale)

Homonymie de localités aux États-Unis